Deutsche Reichspartei, partit polític històric d'Alemanya
 Disrupted Recycled Pulsar, tipus de púlsar format a partir d'una estrella binària
 Pla de recuperació de desastres (del nom en anglès Disaster Recovery Plan), procediment per a recuperar un sistema informàtic en cas de desastre d'origen natural o humà
 Planificació dels recursos de distribució (del nom en anglès Distribution Resource Planning), càlcul de les necessitats d'aprovisionament en una cadena logística